Pischma (russisch ) ist Name oder Namensbestandteil mehrerer geographischer Objekte in Russland:

 von Flüssen:
 Pischma (Petschora), Nebenfluss der Petschora
 Pischma (Wjatka), Nebenfluss der Wjatka
 Mesenskaja Pischma, Nebenfluss des Mesen

 von Ortschaften:
 Pischma (Nischni Nowgorod), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Nischni Nowgorod
 Pischma (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
 Pischma (Mari El), Dorf in der Republik Mari El

Siehe auch:
 Pyschma (Begriffsklärung)